Hieronder is een overzicht van de nationale preselecties voor het Eurovisiesongfestival per land te vinden. Preselecties worden enkel vermeld indien ze opgeheven zijn en voor een periode van minstens vijf jaar werden gebruikt onder dezelfde naam, of wanneer ze nog gebruikt worden en minstens drie edities tellen.

Het moet telkens gaan om de winnaar van een nationale zangwedstrijd die dankzij zijn of haar overwinning rechtstreeks een ticket voor het Eurovisiesongfestival wint. Wedstrijden waaruit een speciale vakjury een andere kandidaat selecteert dan de winnaar (zoals het Festival van San Remo 2012) of shows waarin de act voor het Eurovisiesongfestival werden gepresenteerd, maar waarin geen keuze was uit meerdere kandidaten of nummers (zoals Eurosong 2010) worden niet meegerekend.

Overzicht (t.e.m. 2022)